Treitinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Treitinger (* 1960), deutscher Badmintonspieler
 Klaus Treitinger (* 1963), deutscher Badmintonspieler